De Vogelsanxtoren, of eenvoudigweg Vogelzang was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

Volgens Hermans heeft de toren bestaan vanaf 1393, maar kon hij de locatie niet vaststellen. Blericanam stelt echter dat in dat jaar een weerhaan op de toren geplaatst werd. Volgens Uyttenbroeck moet de toren in de noordelijke stadsmuur hebben gelegen.

Vestingwerk van Venlo